Spinning kan syfta på:

 Spinning (textil) – framställning av tråd eller garn 
 Spinning (konstfiber) – framställning av konstfiberfilament
 Spinning (träning) – en form av konditionsträning
 Spinning Jenny – en spinnmaskin som uppfanns av James Hargreaves 1764